Proboscidea – trąbowce, rząd dużych ssaków
 Proboscidea – rodzaj roślin z rodziny Martyniaceae